Ромеро има више значења:

 Ромеро (Санта Круз де Хувентино Росас), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ромеро (Такамбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику